Geng ist der Familienname folgender Personen:

 Geng Biao (1909–2000), chinesischer Politiker und Siplomat
 Norbert Geng (* 1965), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Richard Geng (* 1985), deutscher Radrennfahrer

Geng ist der Name folgender Personen:

 Da Geng (Tài Gēng, auch Xiǎo Gēng), König der Shang-Dynastie
 Pan Geng († 1374 v. Chr.), König der Shang-Dynastie

Geng steht für folgende Orte:

 Geng (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

GenG steht als Abkürzung für:

 Genossenschaftsgesetz

Siehe auch:

 Gäng

Abkürzung